Будзило Орислава Луківна (* 1949) — робітниця-рівничниця Тернопільського бавовняного комбінату. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання.
 Будзило Юрій Олександрович — мічман Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня

Примітки